

Geografia
 Coates – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone
 Adrian Coates – pilota motociclistico britannico
 Alaina Coates – cestista statunitense
 Albert Coates – direttore d'orchestra e compositore britannico
 Anne V. Coates – montatrice britannica
 Ben Coates – giocatore di football americano statunitense
 Eric Coates – compositore e violista inglese
 John Coates – avvocato australiano
 Kim Coates – attore canadese naturalizzato statunitense
 Melissa Coates – wrestler, culturista, attrice e modella canadese
 Nikki Coates – pilota motociclistico britannico
 Ralph Coates – calciatore inglese
 Sammie Coates – giocatore di football americano statunitense
 Sebastián Coates – calciatore uruguaiano con passaporto spagnolo

Pagine correlate
 Colin Coates